Dmitrij Żukow (ur. 1909, zm. 1981) – radziecki dyplomata
 Dmitrij Żukow (ur. 1980) – rosyjski lekkoatleta